Склад збірної Іспанії на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Іспанія
Іспанія 2014